Die UK Championship 2008 war ein Snookerturnier, das vom 13. bis 21. Dezember 2008 ausgetragen wurde. Zum zweiten Mal fand es im International Centre von Telford in den englischen West Midlands statt. Das Finale gewann Shaun Murphy knapp mit 10:9 gegen Marco Fu. Für den Engländer war es nach der Weltmeisterschaft 2005 der zweite große Titel auf der Main Tour. Marco Fu war nach Ding Junhui drei Jahre zuvor der zweite Spieler aus Asien in einem UK-Championship-Finale.

Ding wiederum gelang im Achtelfinale das achte Maximum Break der Turniergeschichte. Zum zweiten Mal nach 1999/2000 gab es damit bei zwei aufeinanderfolgenden Turnieren ein 147er-Break. Ding hatte bereits beim Masters 2007 sein erstes Maximum erzielt.

Preisgeld 
Knapp 35.000 £ gab es in diesem Jahr noch einmal mehr als im Vorjahr, das zweithöchste Preisgeld, das es jemals gegeben hatte, aber immer noch mehr als 100.000 £ weniger als im Rekordjahr 2001. Umgekehrt als im Vorjahr waren es aber diesmal alle Spieler außer den Top 4, die von der Erhöhung profitierten.

Qualifikation 
Das Turnier wurde nach demselben Modus und demselben Zeitplan wie im Vorjahr gespielt. Die Qualifikation in vier Runden wurde vom 1. bis 8. Dezember ausgespielt. 16 Spieler qualifizierten sich damit für das Hauptturnier gegen die Top 16 der Weltrangliste, die bereits gesetzt waren.

Hauptturnier 
Ab 13. Dezember bestritten 32 Spieler das Hauptturnier im Telford International Centre.

Century Breaks 
6 Century Breaks wurden in diesem Jahr mehr erzielt als im Vorjahr, nämlich 48. Mit Abstand erfolgreichster Spieler war Finalist Marco Fu mit 8 Breaks von 100 oder mehr Punkten, eines mehr als Stephen Maguire im Vorjahr. Die höchstmögliche reguläre Punktzahl erreichte Ding Junhui. Sein Maximum Break brachte ihm zwar eine hohe Prämie ein, die Partie im Achtelfinale verlor er aber trotzdem klar mit 4:9.

Quellen 

2008
Snookerveranstaltung 2008
Billardturnier in Telford